A Presto jelentései:

Települések
 Presto (Bolívia)
 Presto (Idaho)
 Presto (Pennsylvania)

Egyéb
 Presto, a Rush együttes 1989-es albuma
 Presto (böngészőmotor)
 Presto, Vivaldi Négy évszakjából a Nyár harmadik tételének a neve.
 Presto (autómárka)
 Presto (film)